Ороноко (город, Миннесота) — город в округе Олмстед, штат Миннесота, США.
 Ороноко (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Олмстед, Миннесота, США.